Naturschutzgebiet Diemeltal steht für:

 Naturschutzgebiet Oberes Diemeltal
 Naturschutzgebiet Unteres Diemeltal